Celtus Dossou Yovo, né le  avril 1986 à Cotonou, est un judoka béninois.

Il a participé aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, dans la catégorie des 90 kg masculins, où il a battu Célio Dias au deuxième tour, mais a perdu contre Marcus Nyman au troisième tour.

Il a participé aux Jeux olympiques d'été de 2020 dans la catégorie des 90 kg masculins, où il a perdu contre le Russe Mikhail Igolnikov au deuxième tour.

Références 

Judoka aux Jeux olympiques d'été de 2016
Judoka béninois
Naissance en avril 1986
Naissance à Cotonou